Hook, een Amerikaanse film uit 1991
 Hook (muziek), een muziekterm
 Hook (East Riding of Yorkshire), een civil parish in Engeland
 Dr. Hook, een Amerikaanse pop-country rockband
 Peter Hook, een Britse basgitarist

Ander gebruik 
 Hooking (ijshockey), een term uit het ijshockey
 Hooking (programmeren), een reeks technieken bij het programmeren
 Mil Mi-6, een Russische transporthelikopter (codenaam: Hook)

Zie ook 
 Hooks
 Red Hook
 Sandy Hook